Henry Lygon (4. hrabia Beauchamp)
 Henry Lygon (5. hrabia Beauchamp)